Pou de la Vila (Almatret)
 Pou de la Vila (Bellaguarda)
 Pou de la Vila (la Granadella)
 Pou de la Vila (Montlluís)